Romániai települések román neve:
 Egerbegy, Kolozs megyében
 Szászegerbegy, Szeben megyében